El Torneig de Córdoba 2019, oficialment conegut com a Córdoba Open 2019, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 4 i el 10 de febrer del 2019 a l'Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina). Aquest torneig va suplir la baixa de l'Ecuador Open.

El tennista local Juan Ignacio Londero va guanyar el primer títol de la seva carrera. Londero va disputar el torneig gràcies a una invitació i ni tan sols havia guanyat un sol partit del circuit ATP fins a l'inici del torneig.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
ATP Tour 2019